Районы Чехии (okresy, ед. ч. okres) — административные единицы Чехии второго уровня.

Чехия состоит из 13 краёв (областей) (kraje, ед. ч. — kraj) и столицы (hlavní město). Края, в свою очередь, делятся на 77 районов. Районы состоят из муниципалитетов (общин) (obce, ед. ч. obec).

История 
Районное деление впервые было применено в 1850 году. Структура районов неоднократно менялась.

В 1960 Чехословакия вновь была переразделена на районы, часто без оглядки на традиционное разделение и местные взаимоотношения. На территории Чехии было 75 районов; 76-й, Есеник, был отделён в 1990 от района Шумперк. Три района состоят только из городов (statutární města, ед. město): Брно, Острава и Пльзень. Они получили статус районов только в 1971 году; столица, Прага (Hlavní město Praha), имела особый статус, но десять районов Праги (obvody) были в общем эквивалентны районам (okres).

Районы Чехии в составе краёв 
В списке представлены все 77 районов Чехии. Районы отсортированы по краям, которые в свою очередь упорядочены по алфавиту.

Примечания

Ссылки 
 Регионы Чешской Республики

 
Списки:Чехия